Türk je priimek več znanih ljudi:
 Ahmet Türk (1942—2009), turški politik 
 Alex Türk (*1950), francoski politik
 Danilo Türk (*1952), slovenski mednarodni pravnik, diplomat in državnik
 Erwin Türk (*1934), nemški nogometaš
 Helmut Türk (*1941), avstrijski pravnik, sodnik na mednarodnem tribunalu za pravo morja
 Helmut Türk (*1920), nemški diplomat 
 Hubert Türk (1925—2011), nemški politik  
 Oskar Türk (1893—1978), nemški politik
 Vitoslav Türk (*1955), slovenski elektroenergetik in politik
 Volker Türk (*1965), avstrijski pravnik, visoki komisar ZN za človekove pravice

Glej tudi 
 priimek Turk 
 priimka Türker in Türkeş